Apache Flex (ранее Adobe Flex, до приобретения Macromedia компанией Adobe — Macromedia Flex) — комплект средств разработки (SDK) для создания кросс-платформенных Rich Internet Applications на основе Flash. Разработанный вначале компанией Macromedia и приобретённый затем компанией Adobe Systems, Flex был пожертвован компанией Adobe фонду Apache Software Foundation в 2011 году. Члены ASF по результатам голосования включили его в Apache Incubator и через полгода, в июле 2012 выпустили новую версию (4.8.0).

Flex расширяет базовые возможности Flash, позволяя описывать интерфейс приложения на XML, ускоряя и упрощая процесс разработки насыщенных веб-приложений. Логика приложения пишется на ActionScript 3. Результатом компиляции является файл SWF, предназначенный для выполнения в браузере (на платформе Flash Player) или как самостоятельное приложение (на платформе AIR). Flex-приложение может компилироваться на сервере (для этого потребуется mod_flex.so или mod_flex.dll в зависимости от ОС и веб-сервера), а может — из IDE или непосредственно из командной строки с помощью компилятора mxmlc (начиная с Flex 2), как и во Flash, результатом является файл swf, исполняемый в Flash Player.

Отличия Flex от Flash 
Flex — это большой набор классов, расширяющих возможности Flash. Flex-framework включает возможности локализации, стилизации приложения, разработки модульного приложения, встроенные валидаторы и форматоры текстовых полей — все те инструменты, которые нужны разработчикам приложений, работающих online.

Инструменты создания RIA основаны на flex-framework (Adobe Catalyst, Adobe Flex, Aptana Studio и т. д.). Инструменты для работы с анимацией и графикой используют только базовые возможности flash (поэтому баннеры и медийная реклама делаются без использования flex).

Достоинства 
Интегрированная среда разработки Adobe Flash Builder (ранее известна как Flex Builder), которая обеспечивает более высокую производительность, создана на свободно распространяемой платформе разработки Eclipse. Поскольку многие разработчики уже используют Eclipse при программировании на Java, Flex Builder 2 предоставляет им знакомую среду для создания и Java-приложений, и полнофункциональных клиентов.

Flex, помимо скорости разработки, предоставляет полные мультимедийные возможности Flash Platform: включая потоковое мультимедиа, возможность получить доступ к веб-камере и микрофону пользователя, бинарные сокеты, обширные возможности сетевых коммуникаций (HTTP-запросы, веб-сервисы, встроенный формат сериализации AMF), оперирование координатами трехмерного пространства, возможности использования встроенных фильтров (таких как расфокусировка, падающая тень и др.), и написания собственных.

Благодаря Flex, веб-сервисы могут использоваться для связи с сервером при частом обращении к данным при небольшой полезной нагрузке. Для более ресурсоемких приложений Adobe предлагает программное обеспечение Flex Data Services 2 Express, которое может поддерживать связь между источником данных и уровнем представления. 
Flex Data Services 2 способен передавать данные с сервера на клиент. Серверный компонент может, например, извлечь данные из серверного приложения SAP и переслать их клиенту. Теперь функции Flex Presentation Server встроены в Flex Data Services.

Ещё одно неоспоримое достоинство технологии Flex, тесно связанное с достоинствами ActionScript 3 — это возможность OpenSource разработки Flash-проектов без использования Adobe Flash Professional, с помощью «чистого» программирования. При этом Flash-разработка становится принципиально доступна в том числе и на Unix-платформах.

Недостатки 
Работа flex-framework основана на относительно большом количестве собственного AS3-кода. Для примерной оценки: стандартный набор классов, включаемый по умолчанию в каждое разрабатываемое flex-приложение, занимает более 700 килобайт в итоговом swf-файле. Таким образом, общий объём кода, необходимый для исполнения flex-приложения, заметно увеличивается. В более поздних версиях флеш-плеера реализован механизм, который даёт возможность использовать классы flex, не включая их в каждый отдельный swf. При первом запуске такого swf, флеш-плеер подгрузит необходимые файлы с официального сайта в отведённый для этого кэш флеш-плеера.
Однако, подгрузка дополнительных файлов из внешнего источника в некоторых случаях является неприемлемой или нежелательной. В этом случае, компоненты flex-framework должны быть скомпилированы и добавлены непосредственно в swf-файл, что заметно увеличивает размер swf-файла, если речь идёт о «легковесных» приложениях.

Ценовая политика 
Flex SDK предоставляемый Adobe является бесплатным набором инструментария (framework) с полностью открытым исходным кодом (Open Source). Для работы с процедурами и классами этого фреймворка (написание кода, отладка, компиляция в исполняемый код) потребуется платное или бесплатное программное обеспечение (см. ссылки ниже).

Компания Adobe решила открыть исходный код среды Flex к концу 2007 года и начать распространение этого продукта на условиях Mozilla Public License (MPL). Известно, что в открытую версию Flex будут входить программное обеспечение для создания соответствующих приложений, набор библиотек и компиляторов, средство для разработки, интегрируемое в среду Eclipse IDE, а также система Flex Data Services, предназначенная для работы с базами данных.

История версий 
 Flex 1.0 — Март, 2004
 Flex 1.5 — Октябрь, 2004
 Flex 2.0 (Alpha) — Октябрь, 2005
 Flex 2.0 Beta 1 — Февраль, 2006
 Flex 2.0 Beta 2 — Март, 2006
 Flex 2.0 Beta 3 — Май, 2006
 Flex 2.0 Final- Июнь 28, 2006
 Flex 2.0.1 — Январь 5, 2007
 Flex 3.0 Beta 1 — Июнь 11, 2007
 Flex 3.0 Beta 2 — Октябрь 1, 2007
 Flex 3.0 Beta 3 — Декабрь 12, 2007
 Flex 3.0 — Февраль 25, 2008
 Flex 3.1 — Август 15, 2008
 Flex 3.2 — Ноябрь 17, 2008
 Flex 3.3 — Март 4, 2009
 Flex 3.4 — Август 18, 2009
 Flex 3.5 — Декабрь 18, 2009 
 Flex 4.0 — Март 22, 2010
 Flex 4.5 Hero Preview Release — Октябрь, 2010
 Flex 4.6.0 — Ноябрь, 2011
 Flex 4.8.0 — Июль 25, 2012
 Flex 4.10.0 — Август 6, 2013
 Flex 4.11.0 — Октябрь 28, 2013
 Flex 4.12.0 — Март 10, 2014
 Flex 4.12.1 — Май 3, 2014
 Flex 4.13.0 — Июль 16, 2014
 Flex 4.14.0 — Январь 30, 2015
 Flex 4.14.1 — Март 31, 2015
 Flex 4.15.0 — Январь 11, 2016
 Flex 4.16.0 — Март 12, 2017
 Flex 4.16.1 — Ноябрь 22, 2017

Компоненты 
 Cairngorm (микроархитектура предоставленная Adobe)
 PureMVC (микроархитектура)
 Drop AS3 (микроархитектура)
 Robotlegs (микроархитектура)
 Mate (микроархитектура)
 Spring Flex (ссылка не работает)
 ASWing — бесплатный набор компонентов, (open-source)
 FLEXLIB — open-source библиотека компонент
 FLEXMDI — библиотека для создания MDI-приложений

Среды разработки 
Сравнение Flex IDE

См. также 
 OpenLaszlo — альтернатива Flex технологии
 Silverlight — альтернатива Flex технологии от Microsoft
 JavaFX — альтернатива Flex технологии от Oracle
 BlazeDS — для интеграции Flex с чем-либо (например, Java).
 Pyamf — реализация протокола AMF и AMF3 на Python
 Plasmads — реализация Flex Messaging и Remoting на Python

Примечания

Ссылки 
 Adobe Flex Support
 Быстрый старт с Flex 2
 Пример приложения на Flex 2
 Флексипедия: русскоязычная флекс-вики
 Краткое описание онлайн-системы учёта ошибок в Adobe Flex (JIRA)
 IT пресса о Flex
 CFLEX: Community Flex
 What Is Adobe Flex?
 Top 10 Adobe Flex Misconceptions
 Java Developer's Journal Exclusive: 2006 "JDJ Editors' Choice" Awards

Adobe Flash
Adobe Flex
Свободные компиляторы и интерпретаторы